DR-Baureihe ET 194 bezeichnet diverse elektrische Gütertriebwagen:

 Bayerischer MPL (ET 194 01)
 LAG Nr. 895 (ET 194 11)
 LAG Nr. 891 (ET 194 21)